Natalja Malyschewa () ist der Name folgender Personen:

* Natalja Jurjewna Malyschewa (* 1994), russische Ringerin
 Natalja Wladimirowna Malyschewa (1921–2012), sowjetisch-russische Raketentechnikerin und Nonne